Kara Bair kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Septemvrijski Rid, ås, Oblast Sofija, 
 Kara bair, kulle, Burgas, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar